Новоизбо́рск — промежуточная железнодорожная станция на 24-м километре участка Псков — Печоры-Псковские Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги. Расположена на территории деревни Новый Изборск в Печорском районе Псковской области.

Расстояние до железнодорожной станции Псков-Пассажирский — 23.91 км, до ближайшей станции в восточном направлении — Моглино — 11.8 км (между станциями Новоизборск и Моглино находится остановочный пункт 18-й километр). Расстояние до ближайшей станции в западном направлении — Ливамяэ  — 12.1 км (между ст. Новоизборск и  ст. Ливамяэ расположен остановочный пункт Вилье).

История 
Первоначальное название — Станция Изборск, на карте 1915 года и в расписании лета 1917 года станция значилась как Ново-Изборскъ. С начала 1920-х годов и до начала 1970-х годов станция носила эстонское название Ирбоска (). В издании 1971 года атласа Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР значится как линейная станция Ирбоска, в аналогичном атласе 1987 года станция обозначена как Новоизборск.

С организацией в 1996 году Псковского подотдела Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги и до упразднения подотдела в 2000 году станция Новоизборск входила в его состав как промежуточная станция 4-го класса.

Назначение путей 
1. Главный — для приёма, отправления и безостановочного пропуска чётных и нечётных пассажирских и грузовых поездов
2. Приемо-отправочный — для чётных и нечётных пассажирских и грузовых поездов, а также для безостановочного пропуска чётных и нёчетных грузовых поездов
3. Приемо-отправочный — для приёма и отправления чётных и нечётных грузовых и пассажирских поездов
4. Приемо-отправочный — для чётных и нечётных грузовых поездов
5. Погрузочно-выгрузочный
6. Выгрузочный

Движение по станции 
Движение пригородных поездов по станции осуществляется в двух направлениях:
 в западном направлении:  на о.п. Вилье — ст. Ливамяэ — ст. Печоры-Псковские
 в восточном направлении: на о.п. 18-й километр — ст. Моглино — ст. Полковая — ст. Псков-1

Вокзал 
Вокзал представляет собой деревянное двухэтажное здание.

Рядом с вокзалом расположено бетонное станционное здание и два деревянных жилых дома железнодорожников, построенных после Второй мировой войны.

Ссылки 
 Описание станции, история
 Схема станции Новоизборск в 2011 году
 Расписание пригородных поездов по станции Новоизборск  (зима 2011/2012)

Примечания 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Псковской области